Butler, een beroep

Plaatsen
Butler (Alabama)
Butler (Australië)
Butler (Georgia)
Butler (Illinois)
Butler (Indiana)
Butler (Kentucky)
Butler (Missouri)
Butler (New Jersey)
Butler (Ohio)
Butler (Oklahoma)
Butler (Pennsylvania)
Butler (South Dakota)
Butler (Wisconsin)

Personen
Arthur Gardiner Butler, Brits entomoloog
Austin Butler, Amerikaans acteur
Benjamin Butler, generaal in de Amerikaanse Burgeroorlog
Bernard Butler, Brits musicus
Brett Butler, Amerikaans actrice
Chris Butler, Amerikaans wielrenner
Dan Butler, Amerikaans acteur
Dean Butler, Amerikaans acteur
Eddie Butler, Israëlisch zanger
Edward Butler, Brits uitvinder
Geezer Butler, Brits musicus
Gerard Butler, Brits filmacteur
Jack Butler, Engels voetballer
Jean Butler, Amerikaans-Iers danseres en choreograaf
John Butler, Australisch muzikant
Josephine Butler, Brits feministe
Judith Butler, Amerikaans filosofe en feministe
Lester Butler, Amerikaans blues-muzikant
Nicholas Murray Butler, Amerikaans filosoof en diplomaat
Octavia E. Butler, Amerikaans schrijfster
Peter Butler, Brits golfer
Pierce Butler, Amerikaans staatsman
Reg Butler, Brits beeldhouwer
Reynard Butler, Zuid-Afrikaans wielrenner
Samuel Butler, Engels dichter
Samuel Butler, Brits schrijver
Theodore Earl Butler, Amerikaans schilder